Чарльз (Чарлз) Стюарт:
 Стюарт, Чарлз (1753—1801) — британский дворянин, военный.
 Стюарт, Чарльз, 1-й барон де Ротсей (1779—1845) — британский дипломат.
 Стюарт, Чарльз, 3-й герцог Ричмонд (1639—1672) — британский государственный и политический деятель.
 Стюарт, Чарльз, 5-й граф Леннокс (1555—1576) — шотландский дворянин, родной брат отца короля Шотландии Якова VI Генри Стюарта, лорда Дарнли.
 Стюарт, Чарльз (1868—1946) — канадский политик, третий премьер-министр Альберты, министр внутренних дел Канады и горнодобывающей промышленности.
  (1810—1887) — американский политик.
 Стюарт, Чарльз Альберт (1860 — после 1919) — британский предприниматель и лесопромышленник, работавший в Российской империи.
 Стюарт, Чарльз Сифорт (1823—1904) — американский военный инженер.